Cerdà, relatiu a la Cerdanya
 Museu Cerdà, museu comarcal situat a Puigcerdà
 Parlar cerdà, dialecte del català a la Cerdanya
 Pla Cerdà, pla d'ordenació urbana de Barcelona, ideat per Ildefons Cerdà
 Toponímia:
 Baga del Cerdà, obaga del terme de Sant Quirze Safaja
 Cal Cerdà, diversos topònims
 Can Cerdà, diversos topònims
 Cases Cerdà, edificis de l'Eixample de Barcelona
 Cerdà, municipi de la Costera
 Cingles del Cerdà, cinglera de la comarca d'Osona
 Coll Cerdà, coll dels Pirineus
 Estació d'Ildefons Cerdà, estació del Metro de Barcelona
 El Cerdà (Sant Quirze Safaja), masia
 El Cerdà de la Garga, edifici de Centelles (Osona)
 Torre de Cerdà o dels Frares, pedania del municipi de Canals (la Costera)
 Biografies:
 Antoni Cerdà, diversos personatges
 Agustí Cerdà i Argent, polític valencià
 Clotilde Cerdà i Bosch (Barcelona, 1862 - Santa Cruz de Tenerife, 1926), concertista d'arpa i compositora
 Francesc Xavier de Cerdà i de Cerdà (Mataró, 1731 - Sestri Levante, 1810), erudit jesuïta, conegut com a Francesc Xavier Llampilles
 Ildefons Cerdà i Sunyer (Centelles, 1815 - Caldas de Basaya, 1876), enginyer, urbanista, jurista i economista
 Immaculada Cerdà Sanchis (Algemesí, 1965), filòloga, acadèmica de l'AVL
 Joan Cerdà Rull (Pollença, 1964), polític i mestre
 Jordi Pere Cerdà, pseudònim de l'escriptor Antoni Cayrol
 José Cerdà Gimeno (València, 1931), notari
 Josep Ramon Cerdà i Mas (Palma, 1971), dramaturg, actor i filòleg
 Jordi Cerdà (Barcelona, 1949), artista
 Julián Cerdá Vicente (Alcoi, 1981), futobolista, conegut com a Juli
 Llorenç Cerdà i Bisbal (Pollença, 1862 - Palma, 1955), pintor
 Manuel Cerdá Ferrer (Castelló de la Plana, 1944), advocat i polític
 Manuel Cerdà Pérez (Muro d'Alcoi, 1954), historiador i escriptor
 Miquel Cerdà Grau (Pollença, 1955), escriptor
 Paco Cerdà i Esteve (Lleida, 1960), advocat i polític
 Pere Cerdà (Cotlliure, 1370 - Graus, Osca, 1422), frare dominic
 Príam Villalonga Cerdà (Palma, 1946), polític mallorquí
 Ramón Cerdà Sanjuán (Ontinyent, 1964), advocat i empresari
 Roger Cerdà i Boluda (Xàtiva, 1979), polític valencià
 Tomàs Cerdà (Tarragona, 1715 - Forlì, 1791), jesuïta, matemàtic, filòsof i enginyer
 Tomàs Cerdà de Tallada (Xàtiva, ~1533 - València, 1614), jurista
 Víctor Cerdà Martín (Palma, 1946), químic
 Ximo Cerdà (Xàtiva, 1975), enginyer i escriptor
 Folklore:
 Ball Cerdà, ball de la Seu d'Urgell, originari de la Cerdanya
 Capgròs d'Ildefons Cerdà